Череповец:
 Череповец — город в Вологодской области, один из крупнейших промышленных центров Северо-Запада России.
 Череповец — международный аэропорт, расположенный в 25 километрах от Череповца по направлению в сторону города Вологды по федеральной дороге А 114 в районе посёлка Ботово.
 Череповец — прежнее название череповецкого футбольного клуба «Шексна».